Ben Budar
 Beno Budar